Колодзей — польське прізвище, що означає Стельмаство. Відомі носії:
 Павел Колодзей — польський професійний боксер.
 Ян Колодзей —  польський атлет і боксер у легкій вазі. Віце-чемпіон Польщі з боксу у легкій вазі 1932 року.
 Даріуш Колодзей — польський футболіст.
 Януш Колодзей (політик) — польський політик.
 Януш Колодзей (гонщик) — польський гонщик спідвею.
 Росс Колодзей — американський футболіст.
 Анджей Колодзей — польський профспілковий і громадський діяч, активіст «Солідарності» і «Солідарності, що бореться».
 Тетяна Колодзєй — російський мистецтвознавець, колекціонер.